Rosengren ist der Familienname folgender Personen:

 Bernt Rosengren (* 1937), schwedischer Jazzsaxophonist und Komponist
 Birger Rosengren (1917–1977), schwedischer Fußballspieler
 Birgit Rosengren (1912–2011), schwedische Schauspielerin

 Cathrine Rosengren (* 1999), dänische Badmintonspielerin
 Eric S. Rosengren (* 1957), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Zentralbanker
 Patrik Rosengren (* 1971), schwedischer Fußballspieler